

Sigle 
 OGC – Acronimo di Osservatorio Astronomico Giuseppe Conzo
 OGC – Acronimo di Open Geospatial Consortium
 OGC – Acronimo di organic gaseous carbon

Codici 
 ogc – codice ISO 639-3 della lingua ogbah